Lunan bezeichnet:

Lunan (路南区), Stadtbezirk der Stadt Tangshan in der chinesischen Provinz Hebei
Lunan (Laobian) (路南镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Laobian in der chinesischen Provinz Liaoning
Lunan (Haizhou) (路南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
Lunan (Luqiao) (路南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Luqiao in der chinesischen Provinz Zhejiang
Lunan (Shanhaiguan) (路南街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shanhaiguan in der chinesischen Provinz Hebei
Lunan (Lot), französische Gemeinde im Département Lot
Lunan (Angus), Weiler in Schottland
Lunan Water, Fluss in Schottland
Duncan Lunan (* 1945), schottischer Astronom und Autor